Francisco Fierro puede referirse a:
 Francisco Fierro, más conocido como Pancho Fierro, pintor peruano.
 Francisco Fierro, futbolista mexicano.